Hagenbroek (Kampen), een wijk in de Nederlandse gemeente Kampen, Overijssel
 Hagenbroek (Lier), een wijk in de Belgische stad Lier